Мирас Талгатович Тулиев (; 30 августа 1994, Актау, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Каспий».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Байтерек». В 2014 году играл за «Каспий» Актау, за который провёл 21 матч в Первой лиге. 2015 году стал игроком клуба «Окжетпес». В начале 2017 года подписал контракт с клубом «Атырау». Летом 2017 года перешёл в «Иртыш» Павлодар. В начале 2018 года вернулся в «Окжетпес».

Достижения 
 «Окжетпес»
 Победитель первой лиги: 2018

Ссылки 
 В жизни каждого футболиста бывает катастрофический момент, но все, что ни делается, — к лучшему
 
 
 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Окжетпес-М»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Атырау-М»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Иртыш-М»
Игроки ФК «Каспий-М»